AADE steht für:

 American Association of Diabetes Educators
 American Association of Drilling Engineers

AADE